Чемпионат Колумбии по футболу 1963 — 16-й розыгрыш турнира.

Участники

Турнирная таблица

Бомбардиры

Источники 
 Чемпионат Колумбии 1963 на RSSSF

1963
Футбол в Южной Америке в 1963 году
1963 год в Колумбии